Helen Jacobs ha battuto in finale Carolyn Babcock 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Helen Jacobs (Campionessa)
 Anna Harper (quarti di finale)
 Marjorie Morrill Painter (semifinali)
 Josephine Cruickshank (terzo turno)

 Sarah Palfrey (secondo turno)
 Carolyn Babcock (finale)
 Virginia Hilleary (terzo turno)
 Marjorie Van Ryn (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1932